Righter ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Erwin Righter (1897–1985), US-amerikanischer American-Football-, Basketball- und Rugby-Union-Spieler und Footballtrainer
 Walter Cameron Righter (1923–2011), US-amerikanischer Bischof